През 2009 г. се провежда поредното издание на Премиър лигата по снукър.

Награден фонд 
Победител: £ 30 000
Финалист: £ 15 000
Полуфиналисти: £5000

Спечелен фрейм: £1000
Сенчъри брейк: £1000

Общо: £ 200 000+

Резултати

Групова фаза

Матрица на срещите 
Резултати от изиграните срещи всеки срещу всеки – спчелени срещи, загубени срещи, фреймове точки. Първите четирима се класират за полуфинали и излъчват финалисти.

Финал 
Полуфиналите и финалът се провеждат на 28 и 29 ноември 2009 г. в Potters Leisure Resort, Hopton on Sea, Norfolk

Полуфиналът Джон Хигинс срещу Шон Мърфи: (61) 80-35, 4-80, (96)-0, 0-(110), 34-77, 61-71 (65), 67-1, 40-75
Полуфиналът Джъд Тръмп срещу Рони О'Съливан: 0-(98), 10-99 (53), 10-68 (66), 1-83 (76), (63)-30, (53)-(67)
Фуналът Шон Мърфи срещу Рони О'Съливан: (111) 119-9, 87-36, 70-0, 50-57, 0-(88), 61-67, 75-27, (75) 126-3, (63)-0, (67) 75-(67)

Сенчъри брейкове 
Състезателите получават премия по £1000 за всеки техен сенчъри брейк на турнира
 139, 120, 103, 100  Джъд Тръмп
 134, 110, 105, 104  Шон Мърфи
 133, 131, 129, 112, 106, 104  Рони О'Съливан
 127, 111, 104  Стивън Хендри
 122  Марко Фу
 119, 107  Джон Хигинс
 109  Нийл Робъртсън

Най-голям брейк 
Най-големият брейк до този момент е дело на Джъд Тръмп и е от 139 точки.

Премиър лига (снукър)